

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Moczadła – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brodnica 
 Moczadła – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Moczadła – część wsi Szyszłowo w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite